Okręty US Navy o nazwie USS  "Conflict":
 Pierwszy  został zwodowany w 1942.
 Drugi  został zwodowany w 1952.

Conflict